Юджин Одум (; 17 сентября 1913 года, , Нью-Гэмпшир, США — 10 августа 2002 года, Атенс, штат Джорджия, США) — американский биолог и , иногда называемый «отцом современной экологии»; вместе с братом Говардом Одумом, также экологом, пионер экосистемной экологии.
Член Национальной академии наук США (1970), доктор философии (1939), заслуженный профессор университета Джорджии (по 1984). Лауреат премий Тайлера (1977) и Крафорда (1987). Совместно с Говардом Одумом является автором классического учебника «Основы экологии», изданного в 1953 году и переведённого на 12 языков.

Биография 
Сын социолога , вырос в Чапел-Хилле (штат Северная Каролина).
Окончил Университет Северной Каролины (бакалавр и магистр зоологии, соотв. 1934 и 1936). В 1939 году получил степень доктора философии по зоологии со специализацией по экологии в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне.

В 1939—1940 гг. работал натуралистом в заказнике в .
С 1940 года в штате университета Джорджии, где в 1940—1957 гг. преподавал зоологию. В 1961 году основал Институт экологии, директором которого был до своей отставки в 1984 году (в 2007 году этот институт переименован в его честь в ). Вышел на пенсию с должностей заслуженного профессора зоологии и именного профессора экологии (Fuller E. Callaway professor of ecology).

Являлся президентом Экологического общества Америки, членом Американского орнитологического общества (1951), почётным членом Британского экологического общества (1974).

В 1939 году женился (с 1995 года вдовец), два сына.

Награды и отличия 
 Mercer Award,  (1956, совместно с Г. Одумом)
 Outstanding Educator of America (1971)
  (1974)
 Prix de l’Institut de la Vie (1975, совместно с Г. Одумом)
 Премия Тайлера (1977)
 Премия Крафорда (1987, совместно с Г. Одумом)
Удостоился шести почётных степеней, в том числе университетов Гватемалы и Эквадора.

Труды 
 Ecology
 Fundamentals of Ecology (совместно с Г. Одумом; Philadelphia: Saunders, 1953)
 Basic Ecology
 Ecology and Our Endangered Life Support Systems
 Ecological Vignettes: Ecological Approaches to Dealing with Human Predicament
 Essence of Place (в соавторстве с Мартой Одум)

 Переводы на русский язык

Примечания

Ссылки 

 
 https://www.georgiaencyclopedia.org/articles/geography-environment/eugene-odum-1913-2002 

Популяризаторы экологии
Члены Национальной академии наук США
Доктора философии по зоологии
Почётные члены Британского экологического общества
Лауреаты премии Тайлера
Лауреаты премии Крафорда
Преподаватели Университета Джорджии
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Президенты Экологического общества Америки
Лауреаты Премии выдающемуся экологу